El término tijereta puede referirse a:

 los insectos del orden Dermaptera;
 dos especies de pájaros tiránidos del género Tyrannus: la tijereta rosada (Tyrannus forficatus) y la tijereta sabanera (Tyrannus savana);
el nombre común de la planta Ceratocapnos claviculata;
el nombre común de la planta Vitis vinifera; o
 la jugada deportiva Tijera (fútbol).